Хауптбанхоф () — название станций метрополитена или штадтбана в немецкоязычных странах, связанных с главными железнодорожными вокзалами в своих городах:

Метро  
  — конечная станция линии U5 Берлинского метрополитена.
  — станция Венского метрополитена. 
  — станция Мюнхенского метрополитена.
  — главный пересадочный узел Нюрнбергского метрополитена. 
  и  — пересадочные узлы Гамбургского метрополитена.

Штадтбан 
  — пересадочный узел Ганноверского штадтбана.
  — станция Боннского штадтбана. 
  — пересадочный узел Штутгартского штадтбана. 
  — станция штадтбана Франкфурта-на-Майне

Метрополитены Германии